Tschakwetadse (, ; englische Transkription Chakvetadze) ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dschambulilowna Tschakwetadse (* 1987), russische Tennisspielerin
 Dawit Gotschajewitsch Tschakwetadse (* 1992), russischer Ringer und Olympiasieger
 Giorgi Tschakwetadse (* 1999), georgischer Fußballspieler